Bulgaarse grondwet (1879), Eerste Bulgaarse grondwet ook wel Tarnovo-grondwet genoemd
 Bulgaarse grondwet (1947), Tweede Bulgaarse grondwet ook wel Dimitrov-grondwet genoemd
 Bulgaarse grondwet (1971), Derde Bulgaarse grondwet ook wel Zhivkov-grondwet genoemd
 Bulgaarse grondwet (1991), Vierde Bulgaarse grondwet